Чемпіонат Шотландії з футболу 1976—1977 — 80-й сезон найвищого дивізіону чемпіонату Шотландії. Титул чемпіона здобув «Селтік».

Підсумкова таблиця

Див. також 
 Олд Фірм

Посилання 
 Чемпіонат Шотландії на nozdrul.plus.com 
 rsssf.com 

1977
Шотландія
Шотландія